Хирн () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хирн, Барри (род. 1949) — английский спортивный предприниматель, основатель и глава промоутерской компании «Matchroom Sport».
 Хирн, Карл Энгельбрехт (1872—1907) — финский ботаник, специализировался на исследованиях пресноводных водорослей. 
 Хирн, Лафкадио (1850—1904) — ирландско-американский прозаик, переводчик и востоковед, специалист по японской литературе.
 Хирн, Лейси (1881—1969) — американский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Хирн, Самюэль (1745—1792) — английский военный моряк, исследователь, первооткрыватель, мехоторговец, писатель и натуралист
 Хирн, Уильям Филип (1839—1925) — британский ботаник и математик.
 Хирн, Эдди (род. 1979) — британский юрист, боксёрский промоутер и бизнесмен.
 Хирнс, Томас (род. 1958) — американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней, 1-й средней, средней, 2-й средней, полутяжёлой и 1-й тяжёлой весовых категориях.

См. также 
 Хирный
 Каванах-и-Хирн, Роберто Диего Лоренсо